Oláh Gergő (1988) énekes
 Oláh Gergő (1989) labdarúgó